Мау може да се отнася за:

 Маву (Мау) – две западноафрикански божества
 Мау – горски комплекс и ескарп в Централна Кения
 Египетска мау – порода домашна котка